Władysław I Dec (1894–1946) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, oficer Legionów Polskich, kawaler Virtuti Militari, Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych (dwukrotnie)
 Władysław II Dec (1898–1965) – pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego
 Władysław Dec (1907-1999) – polski zakonnik, salezjanin, kapelan AK, honorowy obywatel Przemyśla

Przypisy